Raphael Dias Belloli (n. 14 decembrie 1996, Porto Alegre, Brazilia) este un fotbalist brazilian care evoluează pe postul de mijlocaș la echipa națională de fotbal a Braziliei la clubul catalan FC Barcelona în La Liga.

Statistici

Palmares
Sporting CP
Taça de Portugal: 2018–19
Taça da Liga: 2018–19

Referințe
Fotbaliști brazilieni
Fotbaliști internaționali brazilieni
Sportivi brazilieni în viață
Atacanți
Fotbaliști ai FC Barcelona
Fotbaliști ai Leeds United FC
Fotbaliști ai Stade Rennais FC
Fotbaliști ai lui Sporting